Weerwolf
 Weerwolf (Harry Potter), fabeldieren uit de Harry Potter-boekenreeks 
 Weerwolf (achtbaan), houten twisterachtbaan in het Belgische attractiepark Walibi Belgium 
 Weerwolven (militaire eenheid), een door Joseph Goebbels opgerichte organisatie
 Weerwolf of Wolfsangel, het symbool onder meer gebruikt door militaire eenheden van nazi-Duitsland

Zie ook
 Wehrwolf (doorverwijspagina)
 Werewolf (doorverwijspagina)